Kuglački klub "Uljanik" (KK Uljanik Pula; KK Uljanik Pula; Uljanik Pula; Uljanik) je muški kuglački klub iz Pule, Istarska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "2. hrvatskoj kuglačkoj ligi - Zapad", ligi trećeg stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu  
Organizirano kuglanje u Puli započinje početkom 1950.ih godina. Prvi registrirani klub je bio "Bratstvo Elektroistra", osnovan 1952. godine. Kuglački klub "Uljanik" službeno je osnovan 6. lipnja 1953. godine, kao sastavnica Športskog društva "Uljanik", koji je djelovao pri istoimenom brodogradilištu.  
Osamostaljenjem Hrvatske, 1991. godine, KK "Uljanik" ligaški nastupa pretežno u ligama Hrvatske kuglačke regije - Zapad.  
Za nastupe i treninge "Uljanik" koristi kuglanu u sklopu pulske dvorane Dom sportova Mate Parlov.

Uspjesi

Ekipno 
 3. HKL - Zapad 
 prvak: 2016./17. (Rijeka - Istra), 2018./19. (Rijeka - Istra)

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Pula

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Uljanik 
 aplikacija.kuglanje.hr, Uljanik 
 aplikacija.kuglanje.hr, Uljanik - 810134 (Kuglački savez Istarske županije) 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB ULJANIK PULA

Izvori 
 
 istrapedia.hr, Uljanik, sportski klubovi, pristupljeno 17. srpnja 2020. 
 istrapedia.hr, kuglanje, pristupljeno 17. srpnja 2020. 
 istra.lzmk.hr, kuglanje, pristupljeno 17. srpnja 2020. 
 istra-sport.hr, Kuglanje, pristupljeno 17. srpnja 2020. 
 istra.lzmk.hr, Savez sportova Grada Pule,, pristupljeno 17. srpnja 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB ULJANIK PULA 
 fininfo.hr, KUGLAČKI KLUB "ULJANIK" PULA 
  

Hrvatski kuglački klubovi
Šport u Puli
Športski klubovi u Istarskoj županiji